Il Morellino di Scansano è un vino DOCG la cui produzione è consentita in parte della provincia di Grosseto. Già di DOC, l'attuale riconoscimento superiore è stato conferito dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2006 ed entrerà in vigore partire dalla vendemmia 2007.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino tendente al granato con invecchiamento
odore: vinoso e, con l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine.
sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico.

Abbinamenti consigliati 
Adatto anche con formaggi di media o alta stagionatura (pecorini soprattutto).

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Grosseto  (1990/91)  1626,0
Grosseto  (1991/92)  1016,04
Grosseto  (1993/94)  1191,01
Grosseto  (1994/95)  1492,59
Grosseto  (1995/96)  1136,01

Scansano
Vini DOCG della provincia di Grosseto
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese